Dallas County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Dallas County, Alabama
 Dallas County, Arkansas
 Dallas County, Iowa
 Dallas County, Missouri
 Dallas County, Texas